Самміт (округ, Колорадо)
Самміт (округ, Огайо)
Самміт (округ, Юта)